Die Fotbollsallsvenskan 1969 war die 45. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 13. April und dem 25. Oktober 1969 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Elf Jahre nach dem letzten Triumph holte IFK Göteborg zum siebten Mal in der Vereinsgeschichten den Von-Rosens-Pokal. Am Tabellenende belegten die beiden Aufsteiger Jönköpings Södra IF und IK Sirius die Abstiegsplätze und kehrten direkt wieder in die Division 2 zurück.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1969
Fußballsaison 1969